Glatigny (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Glatigny (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Glatigny (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia